Илья́ Ле́вин: Левин, Илья Викторович (род. 1981) — российский легкоатлет, спринтер.
 Левин, Илья Израилевич (род. 1962) — российский учёный в области суперкомпьютеров и параллельных вычислений.
 Левин, Илья (род. 1988) — израильский хоккеист